Die Süper Lig 2005/06 war die 48. Saison der höchsten türkischen Spielklasse im Fußball der Männer. Sie startete am 5. August 2005 mit dem Spiel Gençlerbirliği Ankara gegen Fenerbahçe Istanbul und endete am 14. Mai 2006 mit dem 34. Spieltag. Vom 19. Dezember 2005 bis 19. Januar 2006 wurde die Saison durch die Winterpause unterbrochen.

Türkischer Meister wurde Galatasaray Istanbul. Absteigen mussten Malatyaspor, Samsunspor und Diyarbakırspor.

Teilnehmer 
Für die Süper Lig 2005/06 sind zu den aus der vorherigen Saison verbliebenen 15 Vereine die drei Aufsteiger aus der letzten Zweitligasaison dazugekommen. Die Aufsteiger waren der Erst- bis Drittplatzierten der 2. Liga Sivasspor, Vestel Manisaspor und Kayseri Erciyesspor. Für alle drei Aufsteiger war es die erste Erstligateilnahme in deren Vereinsgeschichte.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Torschützenliste

Die Meistermannschaft von Galatasaray Istanbul 

* Altan Aksoy (9/1) und Zafer Şakar (2/–) haben den Verein während der Saison verlassen bzw. wurden ausgeliehen.

Spielstätten

Weblinks 
 Süper Lig - Saison 2005/06 auf kicker.de
 Süper Lig - Saison 2005/06 auf der offiziellen Website des türkischen Fußballverbands (türkisch)
 

2005/06
Fußballsaison 2005/06